Simon Alexander Krekula, född 5 februari 1998 i Stockholm, är en svensk professionell ishockeyspelare som spelar för Västerviks IK i Hockeyallsvenskan. Krekula växte upp i Skellefteå och hans moderklubb är SK Lejon. Han är son till den före detta professionella ishockeyspelaren Fredrik Krekula.

Klubbkarriär

Refernser 

Födda 1998
Idrottare från Stockholm
Levande personer
Män
Spelare i BIK Karlskoga
Spelare i HC Vita Hästen
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Piteå HC
Spelare i Skellefteå AIK
Spelare i Västerviks IK
Svenska ishockeyspelare